Телефора''' (Thelephora) — рід грибів родини телефорові (Thelephoraceae). Назва вперше опублікована 1787 року.
 Опис 
Плодові тіла видів шкірясті, зазвичай зрілі коричневі і мають форму від коралоподібних пучків до чітких капелюшків. 
 Практичне застосування 
Вважається, що майже всі види з роду є неїстівними, але Thelephora ganbajun — їстівний гриб, що вживають як делікатес у провінції Юньнань на південному заході Китаю.

Галерея 

 Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.10.2019 налічує 57 видів роду Thelephora'':

Примітки

Джерела 

 Willdenow, C.L. von. 1787. Florae Berolinensis Prodromus. :1-439 — P.397

Роди грибів
Телефоральні